Zapper bezeichnet:
 im Allgemeinen eine Fernbedienung für Fernsehgeräte, siehe Zapping
 RFID-Zapper, ein Gerät zum Deaktivieren von RFID-Chips
 eine Lightgun für das Nintendo Entertainment System, siehe Nintendo Entertainment System #Zapper
 Wii Zapper, ein Controller für die Spielekonsole Nintendos Wii
 ein Gerät für die alternativmedizinische Theorie der Krankheiten nach Clark, siehe Clark-Therapie #Zapper nach Clark
 eine Software zur Manipulation von Buchführungsdaten vor allem in Registrierkassen, siehe Zapper (Software)

Siehe auch:
 Zappert, Familienname, verschiedene Personen